Příjmení Dyer nosí více významných osobností:

 Harriet Dyer (* 1988) – australská herečka
 Kieron Dyer (* 1978) – anglický fotbalový záložník
 Mary Dyerová (1611–1660) – anglická puritánka, později kvakerka